Žagars ist der Familienname folgender Personen:

 Andrejs Žagars (1958–2019), sowjetischer bzw. lettischer Schauspieler und Theaterintendant
 Artūrs Žagars (* 2000), lettischer Basketballspieler